Naselja
 Petrovac (Mikleuš), stari naziv za naselje Borik u općini Mikleuš
 Petrovac (općina u BiH), općina u Republici Srpskoj, BiH, nastala podjelom prijeratne općine Bosanski Petrovac između RS i FBiH
 Bosanski Petrovac, općina u Federaciji BiH, BiH
 Petrovac (Budva, Crna Gora), gradić u općini Budva, u Crnoj Gori
 Petrovac (Trgovište, Srbija), gradić u općini Trgovište, u Srbiji

Otoci
 Petrovac (otok), hrvatski jadranski otok

Ostalo
 Motar (Crithmum maritimum), biljka koja se još naziva i matar, petrovac ili šćulac